Punti (Peureulak), een bestuurslaag in Indonesië
 Punti (Soromandi), een bestuurslaag in Indonesië
Punti (Syamtalira Bayu), een bestuurslaag in Indonesië